Brad − zespół rockowy
 Brad (miasto) − miasto w Rumunii